Anwärter steht für:

 Anwärter (Beamtenrecht), Person in einer Laufbahnausbildung
 Anwärter (Bundeswehr), Soldat oder Soldatin in Ausbildung
 Person, die sich für ein „Recht auf ein Recht“ bewirbt, siehe Anwartschaft
 verschiedene Amtsbezeichnungen der deutschen Polizei
 Person, die Anspruch auf einen Thron erhebt, siehe Thronprätendent

Siehe auch:
 Anwärter der VP (DDR)
 Offizieranwärter (Militär)
 SS-Anwärter (Nazi-Deutschland)